Wolchow bezeichnet

 Wolchow, Fluss in Nordwestrussland zwischen Sankt Petersburg und Moskau
 Wolchow (Stadt), Stadt in der Oblast Leningrad in Russland
 einen späteren Namen des Schiffes Petropawlowsk
 Wolchow, erster Namen des russischen Bergungsschiffes Kommuna
 Wolchow-Front, militärische Formation der Roten Armee in der Zeit des Zweiten Weltkriegs
 Wolchow-Knüppel, Gehstock

Siehe auch: Wolkowo, Wolkow, Wolko, Wolkau